William Clothier peut faire référence à :
 William Clothier, joueur de tennis américain (1881-1962) ;
 William H. Clothier, directeur de la photographie, également américain (1903-1996).